

Geografia

Svizzera 
 Gemmi – montagna delle Alpi Bernesi presso Leukerbad (Canton Vallese)
 Passo della Gemmi – valico alpino delle Alpi Bernesi (Canton Berna e Canton Vallese)

Persone 
 Lorenzo Gemmi (1985) – pallavolista italiano